Northern Territories Council, òrgan d'autogovern del Protectorat dels Territoris del Nord de la Costa d'Or
 Termistor NTC (de l'acrònim en anglès negative temperature coefficient), resistència elèctrica variable que decreix amb l'augment de la temperatura, vegeu Termistor#Termistor NTC
 Nanotub de carboni, estructura tubular de carboni de diàmetre de l'ordre del nanòmetre, vegeu nanotub